Тапачула:

 Тапачула — город в Мексике, штат Чьяпас, административный центр муниципалитета Тапачула.
 Тапачула — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Тапачула — аэропорт в Мексике, штат Чьяпас, обслуживающий одноимённый город.